PADI6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 694 амінокислот, а молекулярна маса — 77 727.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном кальцію. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Дезамінази
Кальцій-зв'язувальні білки